Giochi della XXIX Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Pechino dall'8 agosto al 24 agosto 2008
 XIII Giochi Paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Pechino dal 6 settembre al 17 settembre 2008